Merdasas Surena — nobre parta do 
 Merdasas (príncipe) — príncipe sassânida do 
 Merdasas de Damavande — nobre parta do 

Desambiguações de antropônimos